Gon (hoek)
 Gon (manga)
 Geïntegreerd onderwijs
 Grootoosten der Nederlanden (G.O.N.)
 Gon (computerspel)
 Genootschap Oud-Noordwijk (www.g-o-n.nl)